ЛНЗ () — украинский футбольный клуб из Черкасс, выступающий в первой лиге Украины. Домашние матчи проводит на стадионе «Черкассы Арена». До 2020 года представлял село Лебедин Шполянского района Черкасской области.

Названия 
Аббревиатуру «ЛНЗ» клуб получил от названия Лебединского семенного завода ()
 2006—2012 — «Шпола-ЛНЗ-Лебедин» (Шпола)
 2012—2020 — «ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин)
 с 2020 — ЛНЗ (Черкассы)

История 
Клуб был создан в 2006 году, директором Лебединского семенного завода Дмитрием Кравченко, при содействии администрации Шполянского района. Команда базировалась в Шполе и проводила домашние матчи на местном стадионе «Колос». В 2006 году команда стартовала в чемпионате Черкасской области, где в дебютном сезоне заняла 5-е место. Уже в следующем году клуб завоевал серебряные награды первенства, а в 2009 — впервые стал чемпионом области. В 2012 году администрация района перестала финансировать команду, в связи с чем из названия было убрано упоминание районного центра, а сам клуб переехал в Лебедин, где в 2016 году был открыт новый клубный стадион — «ЛНЗ-Арена» на 850 мест. В связи с реорганизацией, сезон 2013 года «ЛНЗ» начал в первой лиге чемпионата области, которую с ходу выиграл. В 2016 и 2017 годах команда снова выиграла чемпионат области.

В 2017 году клуб дебютировал на всеукраинском уровне, заявившись для участия в любительском кубке Украины. В дебютном сезоне команда стала обладателем трофея, в финале обыграв «Викторию» из Николаевки со счётом 3:2 по итогам двух матчей. Победив в турнире, «ЛНЗ-Лебедин» получил право в сезоне 2018/19 участвовать в Кубке Украины, где в первом предварительном раунде команда в серии пенальти обыграла житомирское «Полесье», а во втором, опять же, по пенальти, уступила криворожскому «Горняку». Также, в том же сезоне, клуб впервые принял участие в любительском чемпионате Украины, где стал победителем своей группы, но в полуфинале турнира уступил будущему чемпиону — «ВПК-Агро». Команда продолжила выступать в любительских соревнованиях, в сезоне 2020/21 выиграв «золотой дубль» среди любителей, став победителем чемпионата и обладателем любительского Кубка Украины. По ходу сезона команда переехала в Черкассы и сменила название на «ЛНЗ». Летом 2021 года клуб прошёл аттестацию для участия во Второй лиге чемпионата Украины. Первую игру на профессиональном уровне команда провела в Киеве, 25 июля 2021 года, где со счётом 2:1 уступила местному «Левому берегу». Дебютный гол «ЛНЗ» во второй лиге забил Ярослав Галенко. Осеннюю часть своего первого сезона среди профессиональных клубов команда завершила на третьем месте своей группы. 24 февраля 2022 года началось вторжение российских войск в Украину, в связи с чем чемпионат 2021/2022 был досрочно завершён. Следующий сезон «ЛНЗ» начал уже в первой лиге.

Достижения 
 Чемпионат Черкасской области
 Победитель (4): 2009, 2011, 2016, 2017
 Серебряный призёр (2): 2007, 2012
 Бронзовый призёр (2): 2008, 2014
 Кубок Черкасской области
 Обладатель: 2017
 Финалист: 2009, 2012
 Любительский чемпионат Украины
 Чемпион: 2020/21
 Бронзовый призёр (2): 2018/19, 2019/20
 Любительский кубок Украины
 Обладатель (2): 2017/18, 2020/21

Состав 
По состоянию на 14 января 2023 года

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Руководство 
 Президент: Андрей Полтавец
 Вице-президент: Дмитрий Кравченко
 Вице-президент: Виктор Кравченко
 Операционный директор: Василий Гречаный
 Спортивный директор: Евгений Тарасенко
 Администратор: Андрей Калинич

Тренерский штаб 
 Главный тренер: Александр Ковпак
 Тренер: Виталий Комарницкий
 Тренер: Денис Карабань
 Тренер вратарей: Игорь Билан

Главные тренеры 
 Пётр Славинский (2006—2012)
 Василий Гречаный (2012—2020)
 Юрий Бакалов (2020—2022)
 Александр Ковпак (2022—)

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба
 
 
 

Футбольные клубы Черкасской области
Спортивные клубы Черкасс
Шполянский район
ФК «ЛНЗ»